Příjmení Chávez nebo Chavez nosí více významných osobností:

 César Chávez (1927–1993) – americký aktivista mexického původu
 Gregorio Rosa Chávez (* 1942) – salvadorský římskokatolický kněz, biskup a kardinál
 Hugo Chávez (1954–2013) – venezuelský politik